Deae steht für:

 Deae Matres, Name einer alten keltischen Muttergottheit, siehe Matronen

DEAE-C steht für:

 Diethylaminoethylcellulose, einen kationischen Ionenaustauscher, oft verwendet bei Chromatographie

Abkürzung